Fairhead ist der Nachname folgender Personen:
 Gerry Fairhead, kanadischer Segler und Teilnehmer der Olympischen Sommerspielen 1948
 Rona Fairhead, Vorsitzende des BBC Trust

Siehe auch:
 Fair Head, eine Landzunge in der Grafschaft Antrim, Vereinigtes Königreich